Rolf van Eijk (1983-), réalisateur et scénariste néerlandais.
 Sprenger van Eijk, pilote de rallyes néerlandais privé occasionnel.
 Willem Jacobus Eijk, dit Wim Eijk (1953-), cardinal catholique néerlandais.